Малышево — посёлок в Максатихинском районе Тверской области России. Административный центр Малышевского сельского поселения. Расположен в 13 км к северо-западу от Максатихи. Железнодорожная станция на линии Бологое — Сонково.

История 
Посёлок возник в 1870-х, во время строительства Виндаво-Рыбинской железной дороги при железнодорожной станции близ одноимённой деревни. В середине XIX века деревня Малышево относилась к Ворожебскому приходу Раевской волости Вышневолоцкого уезда. В 1859 году в Малышеве насчитывалось 27 дворов, 49 жителей, а в 1887 году — 34 двора и 199 жителей. Работала школа грамотности. Основным занятием местных жителей было обслуживание железной дороги. По переписи 1920 года в Малышеве 39 дворов, 202 жителя. В начале 1930-х начали работать Малышевский льнозавод, Малышевская РТС (ММС, МТС, впоследствии Малышевская ПМК № 18 объединения "Калининмелиорация").

Современность 

На сегодня в Малышеве функционируют следующие учреждения:
 администрация сел. округа
 лесничество
 средняя школа
 дошкольное учреждение
 кабинет ВОП 
 отделение связи
 магазины

Памятные места 
В поселке находится братская могила воинов, умерших в 1941 — 42 от ран в госпиталях.

Население

Структура поселка 

Улицы:
 Дружбы
 Железнодорожная
 Лесная
 Мелиораторов
 Молодёжная
 МТС
 Новая
 Садовая
 Сосновая
 Центральная
 Школьная

Литература 
 Города и районы Калининской области., М., 1978.

Ссылки 
 Электронный энциклопедический справочник «Тверская область»

Населённые пункты Максатихинского района